Juncal (span. ‚juncal‚‘ ‚Binsengewächs‘) steht für folgende geographischen Objekte:

 Juncal (Berg), Berg in Chile
 Juncal (Cañar), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Cañar, Provinz Cañar, Ecuador 
 Juncal (Porto de Mós), Ort in Portugal
 Juncal (Puno), Ort in der Provinz Puno (Peru)
 Juncal (Santa Fe), Ort in Argentinien
 Juncal do Campo, Ort im Kreis Castelo Branco, Portugal
 Río Juncal, Fluss in Chile
 Arroyo del Juncal, Fluss in Uruguay
 Isla Juncal, Flussinsel in Uruguay
 Kap Juncal, Kap der D’Urville-Insel in der Gruppe der Joinville-Inseln, Antarktis

El Juncal ist der Name folgender Orte:

 El Juncal (Río Negro), Argentinien
 El Juncal (Ecuador), Ecuador
 El Juncal (Honduras), Honduras
 El Juncal (Campeche), Mexiko
 El Juncal (Tabasco), Mexiko